Christian Ulmer (né en 1984), sauteur à ski allemand ;
Edgar George Ulmer (1904-1972), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
Georges Ulmer (1919-1989), auteur-compositeur-interprète et acteur français ;
James Blood Ulmer (né en 1942), guitariste et chanteur de jazz et de blues américain ;
Jeff Ulmer (né en 1977), joueur canadien de hockey sur glace ;
Karl Ulmer (1915–1981), philosophe allemand ;

Sarah Ulmer (née en 1977), joueuse canadienne de rugby à XV ;
Sarah Ulmer (née en 1976), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Stefan Ulmer (née en 1990), joueur autrichien de hockey sur glace.